Pigeon Key est le nom de deux îles de Floride :
Pigeon Key, dans les Upper Keys.
Pigeon Key, dans les Lower Keys.